Cantharellus – genere di funghi della famiglia Cantharellaceae
Cantharellus – genere di coralli della famiglia Fungiidae